Kenai steht für:
 Kenai, Stadt in Alaska
 Kenai Peninsula Borough, Bezirk in Alaska
 Kenai-Halbinsel in Alaska
 Kenai Mountains, Gebirgszug in Alaska
 Kenai-Fjords-Nationalpark in Alaska
 Kenai National Wildlife Refuge, Naturschutzgebiet in Alaska
 Kenai River, Fluss in Alaska
 Kenai Lake, See in Alaska
 Kenai (Band), ehemalige britische Post-Hardcore-Band
 Kenai (IT), Hosting-Plattform von Oracle